Кли може да се односи на:

 Кли (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Кли (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Кли (Мјелњик), насељено место у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република